O HMS Challenger foi um navio da Marinha Real Britânica construído no Woolwich Dockyard, Inglaterra, tendo sua construção finalizada no dia 13 de fevereiro de 1858. Ele foi um dos principais navios que participaram da Expedição Challenger. Além disso, o ônibus espacial Challenger e o módulo lunar da Apollo 17 receber o seu nome em homenagem as suas contribuições para a Oceanografia.

Galeria de imagens 

Navios de exploração do Reino Unido
Navios construídos em Chatham
Navios de 1858